Ситкин — слово англосаксонского происхождения, произв. от : фамилия (женская форма Ситкина) и топоним.

Фамилия 
 Ситкин, Владимир Александрович (1934—2019) — советский прыгун в высоту, чемпион СССР, участник Олимпийских игр, рекордсмен СССР.
 Ситкин, Константин Васильевич (1975—2000) — гвардии младший лейтенант российских вооружённых сил, Герой Российской Федерации.
 Ситкин, Михаил Александрович (1904—1980) — советский военачальник, полковник.

 Ситкина, Алла Юрьевна — российский художник-постановщик.

Топоним 
 Ситкин — посёлок, Покровский район, Орловская область, Россия.
 Малый Ситкин — необитаемый вулканический остров в группе Крысьих островов в составе Алеутских островов.

См. также 
 Ситки